Detta är en lista över de 236 kommunerna i departementet Haute-Corse på Korsika i Frankrike.

Haute-Corse
Kommuner Haute-Corse